Ulbersdorf ist der Name folgender Orte:

 der deutsche Name von Albrechtice u Mostu in Tschechien
 Ulbersdorf (Hohnstein), ein Ortsteil von Hohnstein in Sachsen
 Ulbersdorf (Oels), Landkreis Oels, heute bei Oleśnica in Polen